Sakandelidse ist der Familienname von

 Georgi Sakandelidse (* 1990), georgischer Ringer
 Surab Sakandelidse (1945–2004), sowjetischer Basketballspieler